Brójce ist der Name folgender Orte in Polen:
 Brójce (deutsch Brojce), Gemeinde in der Woiwodschaft Łódź
 Brójce (Trzciel) (deutsch Brätz), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus

Siehe auch:
 Brojce (deutsch Broitz), Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern